Пьявченко — фамилия, известные носители:

 Пьявченко, Николай Иванович (1902—1984) — советский учёный-болотовед, почвовед и геоботаник.
 Пьявченко, Олег Николаевич (1937—2015) — российский учёный-кибернетик.